Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 405 dans le monde.

 Route fédérale 405 en Allemagne
 RS-405 au Brésil
 Route 405 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 405 en France
 Route régionale 405 en Slovénie